Columellia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Columellia ingår i familjen Columelliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Columellia